Уилям Пит е името на двама британски политици, баща и син:

 Уилям Пит-старши (1708–1778)
 Уилям Пит-младши (1759–1806)